Lave Brock kan syfta på:

* Lave Eskesen Brock (död 1503), dansk adelsman 
 Lave Nielsen Brock (död 1565), dansk adelsman